Кічук Надія Василівна (нар. 1952) — український науковець і педагог, доктор педагогічних наук, професор.
 Кічук Ярослав Валерійович (нар. 1975) — український науковець, громадський діяч і політик, ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор